Saint-Hilarion (avec un tiret) désigne les lieux et édifices suivant :

Saint-Hilarion, commune française des Yvelines

Saint-Hilarion, municipalité de paroisse canadienne du Québec dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix

Château de Saint-Hilarion, château-fort de la côte nord de l'île.